Ку́лье — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена у западного побережья Псковского озера (на правом берегу пограничной реки (в виде залива) Кулейская (Кулья)), на границе с Эстонией. Неподалёку есть ещё ряд деревень: к северо-востоку — Заболотье, к востоку — Замошье и далее — волостной центр Киршино.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 156 жителей.

История
Упоминается в Писцовых книгах 1585—1987 годов как погост Кулье — центр Кулейской губы.

В источниках 1652 года упоминается въ приказѣ Кулейскомъ, примерно 1790 года — Село Куля, 1855–1859 годов — Кульё, 1886 года — Kuolja, Kuulja, 1904 года — Kul´je (церковная деревня).

В 1922 году, когда деревня входила в состав Эстонии, была основана волость Куулья (Кулье) (), в 1939 году переименованная в волость Калда ().

В 1944 году был сформирован Кулейский сельсовет, в 1995 году переименованный в Кулейскую волость.

Кулейская церковь впервые упомянута примерно в 1350 году (ко святому Иліи въ Кулью).

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района